Teneriffa peut faire référence à :

Zoologie 
 , genre de mouche de la famille des Dolichopodidae.

Astronomie 
 (1399) Teneriffa, astéroïde de la ceinture principale d’astéroïdes.